Attendolo ist der Familienname folgender Personen:

 Michele Attendolo († 1463), italienischer Condottiere
 Muzio Attendolo Sforza (1369–1424), italienischer Condottiere

Attendolo steht für:

 RN Muzio Attendolo, italienischer Leichter Kreuzer der Montecuccoli-Klasse (Stapellauf 1934)